

Zoologie

Nom simple 

 Zèbre, nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de la famille des Equidae au pelage rayé.

Noms composés 

Par analogie à la robe rayée des zèbres :

Divers 
 Télé Zèbre, une émission de télévision animée par Thierry Ardisson
 les Zèbres, surnom donné aux joueurs de l'équipe Royal Charleroi SC.
 
 Le Grand Zèbre, une pièce de théâtre de Jean-Jacques Bricaire, 1968.
 Zebre une franchise italienne de rugby à XV qui dispute le Pro12
 Zèbre est un terme utilisé pour désigner les personnes surdouées.

Note

Voir aussi 
 
 Zébrâne
 Zébrule